Kim Yŏng Suk – obywatelka Korei Północnej, pierwsza żona
 Kim Young-sook (hokeistka) – południowokoreańska hokeistka na trawie
 Kim Young-sook, znana jako Maya (piosenkarka) – południowokoreańska piosenkarka i aktorka